Sinistro (seguro) — um termo do mercado de seguros, utilizado para denominar a materialização de um risco
So Weird — série de TV estadunidense, Sinistro no Brasil
 Sr. Sinistro — personagem de histórias em quadrinhos da Marvel 
Grim & Evil — série animada de TV estadunidense; Diabólico e Sinistro no Brasil

Ver também 
 Canhoto — ou sinistrômano[br] sinistrómano[pt]
 Sinestro — personagem de histórias em quadrinhos do Universo DC

Desambiguações de personagens
Desambiguações de televisão